Nautica steht für:

 Nautica (Schiff), Kreuzfahrtschiff der R-Klasse
 Nautica (Kleidungsmarke)
 Nautica, früherer Name für das Erlebnisbad Nemo in Magdeburg, Sachsen-Anhalt
 Nautica, Kurzname von Nautica Thorn (* 1984), US-amerikanische Pornodarstellerin
 Perodua Nautica, Automodell, siehe Daihatsu Terios #Perodua Kembara / Perodua Nautica

Siehe auch:
 Stena Nautica